Suhail est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 λ Velorum,
 γ Velorum, connue également sous le nom traditionnel Suhail Al-Muhlif.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation des Voiles